Las siglas ARDF pueden designar a:

Amateur Radio Direction Finding
Asamblea de Representantes del Distrito Federal;  véase Historia del Distrito Federal de México.